Fuerza de Despliegue Rápido puede referirse a dos fuerzas de reacción rápida:
 Fuerza de Despliegue Rápido, unidad de reacción rápida del Ejército Argentino (EA).
 Fuerza de Despliegue Rápido, unidad de reacción rápida del Ejército Nacional de Colombia (EJC).